Ermanno IV di Baden – margravio di Verona e di Baden dal 1160 fino alla morte
 Ermanno IV di Svevia – marchese di Torino